|-
| 174001 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174002 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174003 - || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174004 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174005 - || || 13 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174006 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174007 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174008 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174009 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174010 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174011 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174012 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174013 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174014 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174015 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174016 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174017 - || || 18 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174018 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174019 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174020 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174021 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174022 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174023 - || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174024 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174025 - || || 22 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174026 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174027 - || || 18 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174028 - || || 19 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 174029 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174030 - || || 19 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 174031 - || || 7 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174032 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174033 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174034 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174035 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174036 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174037 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174038 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174039 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174040 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174041 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174042 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174043 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174044 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174045 - || || 5 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174046 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174047 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174048 - || || 21 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174049 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174050 - || || 10 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174051 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174052 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174053 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174054 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174055 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174056 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174057 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174058 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174059 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174060 - || || 14 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174061 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174062 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174063 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174064 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174065 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 174066 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174067 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174068 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174069 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174070 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174071 - || || 3 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174072 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174073 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174074 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174075 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174076 - || || 18 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 174077 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174078 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174079 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174080 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174081 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174082 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174083 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174084 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174085 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174086 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174087 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174088 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174089 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174090 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174091 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174092 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174093 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174094 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174095 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174096 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 174097 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174098 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174099 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174100 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4